UNIFEV (Centro Universitário de Votuporanga) é um instituição de ensino superior controlada pela Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), criada no ano de 1970 pelo decreto de Lei nº 1.163, de 1 de julho, da municipalidade de Votuporanga. Em 1997, pelo Decreto Federal de 2 de dezembro, fora  denominada UNIFEV - (Centro Universitário de Votuporanga).

Funcionam em auxílio ao Centro Universitário, uma rádio e televisão universitária: Rádio e TV UNIFEV. 
A UNIFEV conta com dois campus,um localizado no centro da cidade(campus centro) e outro ,mais moderno,situado no norte da cidade.

Desde 2002, através de decisão do MEC, recebeu autonomia no registro do diploma de seus alunos.

Ligações externas
 

Votuporanga